Pessoas
 Theodore Roosevelt — 25.° vice-presidente e 26.° presidente dos Estados Unidos
 Alice Roosevelt Longworth - filha do ex-presidente norte-americano Theodore Roosevelt
 Theodore Roosevelt, Sr. — pai de Theodore Roosevelt
 Franklin Delano Roosevelt — 32.° presidente dos Estados Unidos (4 mandatos)
 Eleanor Roosevelt — esposa de Franklin Delano Roosevelt

Topônimos
 Rio Roosevelt — rio brasileiro
 Roosevelt Gardens — localidade da Flórida

Outros
 USS Theodore Roosevelt (CVN-71) — Porta-aviões da marinha norte-americana

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos